De Bundesliga 2011/12 was de 100ste editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van de Oostenrijkse voetbalcompetitie.

Aan de competitie deden tien clubteams mee. LASK Linz was vorig seizoen (2010/11) gedegradeerd naar de Erste Liga en werd vervangen door FC Admira Wacker Mödling, dat in het seizoen 2010/11 als eerste was geëindigd in de op een na hoogste afdeling en bij de rentree in de Bundesliga meteen beslag wist te leggen op de derde plaats in de eindrangschikking.

Het seizoen begon op 21 juli 2011 en eindigde op 17 mei 2012, met een winterstop die liep van 18 december tot 11 februari. In de 180 gespeelde wedstrijden werd 438 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,43 doelpunt per wedstrijd. Topscorers werden Jakob Jantscher (RB Salzburg) en Stefan Maierhofer (RB Salzburg), die beiden veertien keer scoorden.

Na een onderbreking van een jaar ging de titel opnieuw naar Red Bull Salzburg, dat onder leiding stond van de Nederlander Ricardo Moniz. Het was de zevende landstitel uit de geschiedenis van de club uit Salzburg. Red Bull Salzburg nam in de 21ste speelronde de leiding over van SK Rapid Wien en stond die vervolgens niet meer af. Moniz stapte aan het einde van het seizoen op wegens een verschil van mening met de clubleiding.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Red Bull Salzburg || 36 || 19 || 11 || 6 || 60 || 30 || +30 || 68
|- style="background:#CCF2FF;"
| 2 || Rapid Wien || 36 || 16 || 14 || 6 || 52 || 30 || +22 || 62
|- style="background:#CCF2FF;"
| 3 || FC Admira Wacker Mödling || 36 || 15 || 10 || 11 || 59 || 52 || +7 || 55
|-
| 4 || Austria Wien || 36 || 14 || 12 || 10 || 52 || 44 || +8 || 54
|-
| 5 || Sturm Graz || 36 || 12 || 15 || 9 || 47 || 41 || +6 || 51
|- style="background:#CCF2FF;"
| 6 || SV Ried || 36 || 11 || 15 || 10 || 44 || 38 || +6 || 48
|-
| 7 || FC Wacker Innsbruck || 36 || 10 || 15 || 11 || 36 || 45 || –9 || 45
|-
| 8 || SV Mattersburg || 36 || 9 || 11 || 16 || 41 || 43 || –2 || 38
|-
| 9 || SC Wiener Neustadt || 36 || 6 || 15 || 15 || 26 || 51 || –25 || 33
|-style="background:#FFCCCC;"
| 10 || Kapfenberger SV || 36 || 5 || 8 || 23 || 21 || 64 || –43 || '23
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Assists

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2011/12 uitkwamen in de Bundesliga.

Red Bull Salzburg
Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Ricardo Moniz voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2011/12

Competitievoetbal 2011/12
2012